Kabinett Sarraut steht für folgende Regierungen der Dritten Französischen Republik:
 Kabinett Sarraut I (1933)
 Kabinett Sarraut II  (1936)